Појам "аудиција" може се односити на:

 Аудиција - пробни наступ уметника (најчешће) ради добијања ангажмана

али може бити и:
 Аудиција (представа) - југословенска позоришна представа из 1985. године
 Аудиција (филм 1985) - југословенски ТВ филм из 1985. године
 Аудиција (ТВ шоу) - српски талент шоу који се емитовао на РТВ Пинк од 4. јануара 2015. године
 Аудиција (роман) - јапански роман Рјуа Муракамија из 1997. године
 Аудиција (филм 1999) - јапански филм из 1999. године